Хоули, так же Холи () может обозначать:



Титулы

Топонимы

Австралия 
 Хоули Бич — курортный городок в Тасмании.

Великобритания 
  — деревня в графстве Хэмпшир
  — деревня в графстве Кент

США

Населённые пункты и территории 
  — невключённая территория в штате Калифорния
  — в штате Колорадо
  — городок в штате Массачусетс
 Холи — город в штате Миннесота
  — округ в штате Пенсильвания
  — город в штате Техас
  — невключённая территория в штате Коннектикут
 Хоули — вымышленный города в фильме «Иеремия Джонсон»

Исторические здания 
  — сохранившийся исторический фермерский дом 1690 года постройки в городке Трамбулл штата Коннектикут
  — другой исторический фермерский дом 1755  года постройки в городке Монро штата Коннектикут
  — другой американский исторический дом (1758 г.) в штате Массачусетс
 , также известный как «Дом Хоули» — исторический (1860 г.) восьмистенный жилой дом в посёлке Баррингтон штата Иллинойс